Logan House ist der Name folgender Gebäude:

 Logan House (Delaware), ID-Nr. 80000935
 Logan House (Dumfries and Galloway), Schottland
 Logan House (Kentucky), ID-Nr. 88002929
 Logan House (403 E. Fourth St., Carthage, Missouri), ID-Nr. 82005359
 Logan House (509 E. Chestnut, Carthage, Missouri), ID-Nr. 82005360